Luzerne podría referirse a:

 Condado de Luzerne, Pensilvania.
 Luzerne
 Municipio de Luzerne, condado de Laffayete, Pensilvania.
 Luzerne, Iowa.
 Lake Luzerne-Hadley, Nueva York.